Со́йва — река в Республике Коми, левый приток реки Северной Мылвы, бассейн Печоры.

Этимология 
На коми языке Сойва буквально «рукав-река», «река с рукавом», «река из двух равнозначных притоков».

Физико-географическая характеристика 
Длина — 154 км, площадь водосборного бассейна — 1790 км². Средний расход воды в 24 км от устья — 20,2 м³/с.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с конца апреля по июнь. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая.

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 50 км: река Нижняя Омра
 58 км: река Паръёль
 71 км: река Бадъёль
 87 км: река Верхняя Омра
 93 км: река Митьезаёль
 120 км: река Седъёль

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от истока до водомерного поста у посёлка Шердино, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100112103000060108.

Примечания 

Притоки Северной Мылвы
Реки Троицко-Печорского района
Реки Сосногорского района